Maronne bezeichnet 

 einen Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Dordogne, siehe Maronne (Fluss)
 eine Ski-Station in Frankreich, im Gemeindegebiet von La Garde (Alpes-de-Haute-Provence), siehe Maronne (La Garde)

siehe auch:
 Maron
 Maronn
 Marone